Amanti ist der Nachname folgender Personen:

Siegmund Amanti (1860–??), österreichischer Theaterschauspieler und Komiker
Lucio Amanti (* 1977), kanadischer Musiker und Komponist des Modern Jazz